Holm är ett vanligt svenskt efternamn som ser ut att sakna stavningsvarianter. Den 31 december 2015 fanns det 14 215 personer i Sverige med namnet Holm,
vilket ger det plats nummer 45 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet är vanligt också i de andra skandinaviska länderna, inte minst i Danmark, där det den 1 januari 2013 fanns 15 760 personer med namnet. I Norge fanns 6 526 personer med namnet den 5 oktober 2013. Namnet har använts som soldatnamn i Sverige men har också geografiskt ursprung.

Personer med efternamnet Holm

A
 Adolf Holm (1830–1900), tysk historiker
 Albin Holm (1865–1935), präst
 Alf Holm (1899–1960), svensk tecknare och målare
 Alfred Holm (1912–1986), ingenjör och uppfinnare
 Anders Holm (1751–1824), konstnär
 Anders Holm (musiker) (född 1963), musiker och kompositör av filmmusik
 Anders Caspar Holm (1815–1898), skeppsredare
 Anders Petter Holm
 Anders Reinhold Holm (1831–1899), gästgivare och politiker
 Anette Holm, IT-chef
 Anna Lena Holm (född 1941), bibliotekarie och musikolog
 Anna-Karin Holm
 Annika Holm (född 1937), författare, journalist och dramatiker
 Anton Holm (född 1990), ishockeyspelare
 Arne Holm (född 1961), trestegshoppare
 Astrid Holm (1893–1961), dansk skådespelare
 Astrid Holm (konstnär) (1876–1937), dansk konstnär
 Arvid Holm
 Axel Holm (1848–1935), konstnär
 Axel Holm (1914–1961), teckningslärare, konstnär och tecknare

B
 Barbro Holm-Löfgren
 Bentine Holm (född 1947), norsk skådespelare
 Birgitta Holm (född 1936), författare och professor
 Birgitta Holm (konvertit) (död efter 1755), landsförvisad
 Bjarne T. Holm, dansk musiker
 Björn Holm (1956–2010), sångare, musiker och låtskrivare
 Björn Holm (född 1946), författare och journalist
 Bruno Holm
 Börje Holm

C
 Carl Holm
 Carl Johan Holm (1781–1867), präst och skriftställare
 Celeste Holm (1917–2012), amerikansk skådespelare
 Christian Holm Barenfeld (född 1976), politiker, moderat

D
 Daniel Fredheim Holm (född 1985), norsk fotbollsspelare
 Dorthe Holm (född 1972), dansk curlingspelare

E
 Edvard Holm (1833–1915), dansk historieskrivare
 Einar Holm (1876–1970), jägmästare och politiker
 Eleanor Holm (1913–2004), amerikansk simmare
 Elisabet Holm (1917–1997), sjuksköterska och politiker, moderat
 Ella Holm Bull
 Elvira Birgitta Holm (född 1945), svensk journalist och författare
 Emil Holm
 Erik Holm, affärsman, medgrundare av Åhlén & Holm
 Erik Holm (arkitekt)
 Erik Adolf Holm (1878–1945), fysiker
 Erik Bengtsson Holm
 Erling Holm (1902–1972), kamrer och konstnär

F
 Fredrik Holm (född 1962, lärare och författare

G
 Georg Hólm (född 1976), isländsk musiker
 Georg Holm (organist), organist, psalmförfattare och översättare
 Gerhard Holm (1853–1926), paleontolog
 Glenn Holm (född 1955), fotbollsspelare och tränare 
 Gretelise Holm (född 1946), dansk författare och journalist
 Gudrun Holm (1913–2006), konstnär 
 Gunilla Holm (1939–2017), översättare, författare och litteraturkritiker
 Gunnar Holm (friidrottare) (född 1949), långdistanslöpare
 Gustaf Holm (1845–1910), jurist och tidskriftsutgivare
 Gustaf Holm (häradshövding) (1826–1916), häradshövding
 Gustaf Holm (konstnär) (1868–1954), konstnär och fotograf
 Gustav Holm (1883–1957), lantarbetare och politiker, socialdemokrat
 Gustav Frederik Holm (1849–1940), dansk sjöofficer och forskare
 Göran Holm (politiker) (född 1944), politiker, moderat
 Göran Holm (läkare) (född 1930), professor i medicin
 Gösta Holm (1916–2011), filolog, professor i nordiska språk

H
 Hakon Holm (1906–1976), dansk författare och poet
 Hannes Holm (född 1962), regissör och manusförfattare
 Hans Holm (konstnär) (1933–1971), konstnär och teckningslärare
 Hans Jørgen Holm (1835–1916), dansk arkitekt
 Hans Theobald Holm (1877–1964), norsk-svensk ingenjör och företagsledare
 Hanya Holm (1893–1992), tysk-amerikansk dansare, koreograf och danslärare
 Harald Holm (1848–1903), dansk politiker och journalist
 Harald Holm (läkare) (1852–1926), norsk psykiater
 Harry Holm (1905–1977), civilingenjör, teknisk chef och sångtextförfattare
 Henrik Holm, flera personer
 Henrik Holm (ishockeyspelare)
 Henrik Holm (skådespelare)
 Henrik Holm (tennisspelare)
 Hjalmar Holm (1895–1965), präst
 Holger Holm (1876–1944), industriman
 Holly Holm (född 1981), amerikansk UFC-utövare

I
 Ian Holm (1931–2020), brittisk skådespelare
 Ingeborg Holm, huvudperson i filmen med samma namn
 Ingebrigth Christian Lund Holm (1844–1918), norsk balneolog
 Ingvar Holm (1923–2017), professor
 Ingvild Holm (född 1965), norsk skådespelare

J
 Jacob Holm (konstnär) (aktiv 1630–1650)
 Jens Holm (född 1971), politiker, vänsterpartist
 Johan Holm, flera personer
 Johan Holm (1815–1896) , grosshandlare, skeppsredare och bankdirektör
 Johan Holm (journalist) (född 1959), journalist, arkeolog och författare
 Johan Holm (lagman)
 Johan Holm (skådespelare) (född 1955), finlandssvensk skådespelare
 Johan Didrik Holm (1772–1856), frenolog
 Johanne Lykke Holm
 John Holm (född 1948), musiker
 Jonathan Holm
 Jonny Holm (född 1947), friidrottstränare och metallarbetare
 Josef Holm (1817–1870), lantbrukare och politiker
 Jörgen Holm (född 1968), flipperspelare
 Jørgen Tyge Holm (1726–1759), dansk botaniker

K
 Kadiatou Holm Keita
 Karl Eric Holm (1919–2016), generallöjtnant
 Keld Rex Holm (1942–2007), dansk skådespelare och kläddesigner
 Kerstin Holm (journalist)
 Kjerstin Holm (1909–1953), skulptör, tecknare och konsthantverkare
 Knut Holm, flera personer
 Knut Holm (båtbyggare) (1864–1938), båtbyggare
 Knut Holm (författare) (1864–1922), finlandssvensk författare
 Krister Holm (född 1972), ishockeyspelare och ledare

L
 Lars Holm, flera personer
 Lars Holm (ackordeonist) (född 1943), ackordeonist, arrangör och pedagog
 Lars Holm (kyrkomålare)
 Lars Gustaf Holm (1795–1860), borgmästare och politiker, borgarståndets talman
 Lars Holger Holm (född 1957), författare, översättare och violinist
 Lars-Erik Holm (född 1951), ordförande i ICRP och generaldirektör för Socialstyrelsen
 Lasse Holm (född 1943), musiker
 Lennart Holm, flera personer
 Lennart Holm (mykolog) (1921–2012), mykolog
 Lennart Holm (arkitekt) (1926–2009), arkitekt och stadsplanerare
 Lennart Holm (företagsledare) (född 1960), företagsledare
 Leo Holm (född 1992), barnskådespelare
 Lisa Holm (1888–1976), skådespelerska, dansare och sångerska
 Lotta Holm, sångerska och skådespelare
 Ludvig Holm (1858–1928), dansk violinist och tonsättare

M
 Magda Holm (1898–1982), skådespelare och seglare
 Magnus Hartog-Holm (född 1963), diplomat
 Margareta Holm (död 2005), diskuskastare
 Marianne Holm (född 1955), journalist och jägare
 Martin Holm (1976–2009), thaiboxare
 Martin Holm (fotbollsspelare) (född 1991)
 Melwin Lycke Holm (född 2004), svensk höjdhoppare
 Michael Holm (född 1943), tysk sångare, musiker, låtskrivare och producent
 Millan Holm (född 1974), kristen sångare, sångpedagog och låtskrivare
 Mogens Winkel Holm (1936–1999), dansk tonsättare och oboist

N
 Nadja Holm (född 1997), vinnare av Idol 2020
 Niels Johansen Holm (1778–1845), dansk präst
 Nils Holm
 Nils Fredrik Holm (1910–1995), historiker

O
 Olaf Andreas Holm (1845–1933), norsk präst och författare
 Ole Lützow-Holm (född 1954), dansk musiker och kompositör
 Olivia Holm-Møller
 Oscar Holm (1863–1946), arkitekt och byggmästare
 Otto Holm (1866–1949), zoolog

P
 Peder Ericksson Holm
 Pelle Holm (1888–1980), språkvetare och ordboksredaktör
 Per Holm, flera personer
 Per Holm (planerare) (1915–1999), nationalekonom, statsvetare och professor
 Per Holm (riksdagsman) (1843–1896), bergsman och riksdagsman
 Per Daniel Holm (1835–1903), konstnär
 Peter Holm (född 1947), popsångare
 Peter Holm (scenograf) (född 1948), scenograf
 Peter Røwde Holm (född 1931), norsk författare
 Peter Thygesen Holm (1848–1898), dansk skräddare och politiker, socialdemokrat
 Petrus Holm (1634–1688), professor, rektor, orientalist och teolog
 Petter Holm (1739–?), målare
 Petter Bengtsson Holm (1638–1691), konstnär
 Philip Holm (född 1991), ishockeyspelare

R
 Ragnar Holm (1879–1970), fysiker och forskare
 Richard Holm (1961–2007), musiker
 Richard Holm (regissör) (född 1967), manusförfattare, filmregissör och filmproducent
 Rose-Marie Holm
 Rurik Holm (1877–1947), historiker
 Rut Holm (1900–1971), skådespelare och sångare

S
 Samuel Holm (1743–1808), präst
 Samuel Holm (fotbollsspelare) (född 1997)
 Sigrid Holm (1870–1960), politiker
 Siv Holma (1952–2016), politiker
 Staffan Valdemar Holm (född 1958), teaterregissör och teaterchef
 Stefan Holm (född 1976), höjdhoppare
 Stig Holm (1911–1999), kompositör, pianist och kapellmästare
 Stig Holm (konstnär) (1919–2017), konstnär och möbelformgivare
 Styrbjörn Holm (1928–1994), seglare
 Sven Holm (1954–2022), skådespelare
 Sven Holm (författare) (1940–2019), dansk författare
 Sven Holm (konstnär) (1934–2018)
 Sverre Holm (1931–2005), norsk sångare, skådespelare och författare

T
 Teodor Holm (1855–1940), posthistoriker
 Thomas Holm, flera personer
 Thomas Holm (topograf) (död 1702), kopparstickare och topograf
 Thomas Holm (illustratör) (född 1961), illustratör, serietecknare, animatör och dataspelsdesigner
 Thora Holm-Lundberg (1881–1970), hemslöjdskonsulent
 Thure Holm (1863–1932), skådespelare
 Tore Holm (1896–1977), båtkonstruktör och seglare
 Torfhildur Thorsteinsdóttir Hólm (1845–1918), isländsk författare
 Torsten Holm (1887–1963), militär och militärhistoriker
 Torsten Holm (arkitekt) (1931–2020), stadsarkitekt
 Tryggve Holm (1905–1993), industriman, företagsledare
 Ture Holm (1890–1961), konstnär och grafiker

U
 Ulf Holm (född 1969), politiker

V
 Valsø Holm (1906–1987), dansk skådespelare
 Vilhelm Holm (1820–1886), dansk musiker

W
 Wilhelm Holm

Y
 Yngve Holm, flera personer
 Yngve Holm (direktör) (1889–1954), direktör för elkraftbolag
 Yngve Holm (seglare) (1895–1943), seglare

Å
 Åke Holm, flera personer
 Åke Holm (keramiker) (1900–1980), keramiker och skulptör
 Åke Holm (zoolog) (1909–1989), zoolog

Se även 
 Holm (auktor), beteckningar vid biologisk namngivning
 Helga Holm, nutida rekonstruktion av ett medeltida långskepp
 Ingeborg Holm, film av Victor Sjöström från 1913

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn